Hoet est un patronyme porté notamment par :

 Gerard Hoet (1648-1733), peintre néerlandais ;
 Jan Hoet (1936-2014), historien de l'art belge flamand.